Франсис Макдорманд () е американска актриса, носителка на „Златен глобус“, „Еми“ и „Оскар“.

Биография 
Родена е на 23 юни 1957 г. в Чикаго, щата Илиноис.

Започва творческата си кариера в театралните трупи в Ню Йорк. В киното дебютира на 26 години във филма „Просто кръв“ през 1984 година. На следващата година Макдорманд играе Кони Чапман в няколко епизода от сериала „Хил Стрийт Блус“.

Номинирана е за Оскар четири пъти и най-накрая го получава за филма „Фарго“ (1996). На 7 януари 2018 г. печели Златен глобус за най-добра актриса в драматичен филм за ролята на Милдред Хейс в „Три билборда извън града“. По-късно е удостоена и с Оскар за работата си във филма.

Макдорманд е омъжена за режисьора Джоел Коен от 1984 г. Имат осиновен син на име Педро.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 

 
 

Американски актриси
Театрални актьори и актриси
Американски озвучаващи актриси
Американски филмови продуценти
Носители на „Оскар“
Носители на Златен глобус
Носители на награда Еми
Носителки на награда BAFTA за най-добра актриса
Награди Емпайър
Възпитаници на Йейлския университет
Родени в Чикаго